Bulau steht für:
 Bulau (Rödermark), Stadtteil von Rödermark-Urberach im Landkreis Offenbach, Hessen
 Bulau (Wald), Waldgebiet bei Hanau,

Bulau ist der Familienname von:
 Horst Bulau (* 1962), kanadischer Skispringer

Siehe auch:
 Buhlau (Klein Strehlitz), Bühlau, Bülau